Истрийский звукоряд — звукоряд, известный по народной музыке полуострова Истрия и залива Кварнет. Этот звукоряд использован в музыкальных жанрах канат и таранканье. В вокале используются назализация, вариация и импровизация, разрешение в унисон или октаву. Основные музыкальные инструменты — роженице, волынка, флейта, тамбурица. Впервые звукоряд описал хорватский композитор Иван Матетич-Роньгов в начале двадцатого века. Двухголосие на основе истрийского звукоряда отнесено ЮНЕСКО к шедеврам устного и нематериального наследия человечества.

Описание 

Звукоряд неравномерно темперированный, приблизительно может быть записан как гексатоника E-F-G-A♭-B♭-C♭ (см.: энгармонизм), первые шесть ступеней восьмиступенного звукоряда от E. Может также рассматриваться как фригийский лад с пониженной 4-й, 5-й и 6-й ступенями (гептатоника от E: E-F-G-A♭-B♭-C♭-D). При исполнении используется двухголосие и фригийская каденция (от E: F и D переходят в D).

Хотя тона заметно отличаются в различных примерах и для разных инструментов, звукоряд может рассматриваться как производный от натурального звукоряда: в нём выделяется от семи до четырнадцати обертонов.

В струнном квартете фа-минор Гайдна (соч. 20 № 5) можно услышать подобие истрийского звукоряда, но без его верхней ноты. Inventiones ferales (1962) Уроша Крека также в завуалированной форме использует данный звукоряд. Вероятно, звукоряд рассматривали Тартини и Барток. Кароль Пахор в 1950 году создал цикл Istrijanka, состоящий из 15 пьес и основанный на истрийском звукоряде. Также звукоряд лёг в основу Sinfonia da camera in modo istriano (1957) Данило Швары.

Примечания

Дополнительная литература 
 Bezić, Jerko. "Yugoslavia, Folk Music: Croatia", New Grove Dictionary 2:594.

Ссылки 
 "Two-part singing and playing in the Istrian scale" (UNESCO), YouTube.com.
 "Few words about traditional Istrian Music and Dance", Istria from Smrikve.
 "The folk music of Krk Island", Gold and Silver Dots.

Музыка Хорватии
Истрия